Mama insegnami a bailar è un album del cantante neomelodico italiano Angelo Cavallaro pubblicato nel 2005 dalla casa discografica Sea Musica.

Tracce 

 Mama insegnami a bailar (G. Sanfelici - V. Miccolis - Al Hoffman - Dick Manning) - 3:20
 'O nonno e a nonna (G. Luna) - 3:30
 Lo specchio dei pensieri (L. Finizio - V. Capasso) - 4:04
 Geloso (S.Ranno - G. Nunziante) 3:25
 A stessa età (G. Luna) 3:30
 Una donna se ti ama (G. Luna) - 3:22
 Sentimenti (G. Luna) - 4:02
 Uniti in amore (A. Cavallaro) - 3:13
 Poesia (A. Cavallaro) - 3:21
 Non è di Napoli (G. Luna) - 3:35